

Населені пункти та їхні частини
 Млиник — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Млиник — село в гміні Сорквіти Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Млиник — село в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Млиник — село в гміні Сосне Островського повіту Великопольського воєводства
 Млиник — частина села Божа-Воля в гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Млиник — частина села Роґово в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Млиник — частина села Среброво в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Млиник — частина села Масанув у гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Млиник — колонія в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Млиник — осада в гміні Пельплін Тчевського повіту Поморського воєводства

Примітки